Ма́рта Мака́йзек (, род. 11 октября 1984, Шарлоттаун, Остров Принца Эдуарда, Канада) — канадская актриса
. Наиболее известна по роли Бекки в комедии 2007 года «SuperПерцы».

Ранняя жизнь 
Макайзек родилась и выросла в Шарлоттауне на острове Принца Эдуарда. У неё есть две старшие сестры, а её мать Ирен () была одной из двенадцати детей в семье.

Она появилась в нескольких спектаклях, а в 2006 году сыграла роль Букли в пьесе «Дикая утка» (), за которую была номинирована на престижную канадскую театральную премию. Также она участвовала в нескольких других постановках, среди которых «Наш город» (), в котором сыграла Эмили.

Личная жизнь 
С 2010 по 2015 год была замужем за продюсером и режиссёром Торре Каталано (). По состоянию на 2013 год она проживает в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Биография Марты Макайзек на сайте CBC

Киноактрисы Канады